BiH:
 Dedići (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik

Crna Gora:
 Dedići (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica